Джон Бриджес (; 9 марта 1492, Коберли-холл, Глостершир — 12 апреля 1557, замок Садли, Глостершир) — английский аристократ, 1-й барон Чандос с 1554 года. Участвовал в войнах с Францией при Генрихе VIII, был комендантом Тауэра в 1553—1554 годах, когда в этой тюрьме находились Джейн Грей, Томас Уайатт и принцесса Елизавета (впоследствии королева Елизавета I).

Биография 
Джон Бриджес принадлежал к старинному рыцарскому роду, представители которого на рубеже XIV и XV веков перебрались из Херефордшира в Глостершир, а позже претендовали на титул баронов Чандос — своих предков по женской линии. Джон был старшим из трёх сыновей сэра Жиля Бриджеса и Изабель Бонхэм. После смерти отца в 1511 году он получил значительное наследство (поместья в Оксфордшире и Уилтшире), но в течение двух лет находился под опекой своего родственника сэра Эдварда Даррелла. В 1513 году Бриджес принял участие во французском походе Чарльза Брэндона, после которого был посвящён в рыцари. Сэр Джон участвовал во всех придворных мероприятиях эпохи Генриха VIII. В 1529 году он представлял Глостершир в Палате общин (его избрание, по-видимому, стало возможно благодаря близкому родству с влиятельным семейством Греев из Уилтона), но о его парламентской деятельности ничего не известно.

Сэр Джон остался католиком после начала Реформации в Англии, однако против королевской политики, по-видимому, не выступал. В 1536 году он участвовал в подавлении католического восстания в северных графствах, известного как Благодатное паломничество, в 1537 году занимал должность верховного шерифа Уилтшира, в 1538 году — должность констебля замка Садли в Глостершире. В 1544 году Бриджес был лейтенантом в отбитой у французов Булони, в 1547 году некоторое время исполнял обязанности коменданта города. В 1549 году он защищал Булонь от французов. К началу кризиса престолонаследия 1553 года сэр Джон находился в Англии; провозглашённая королевой Джейн Грей вызвала его к себе, но сэр Джон как человек, «сильно привязанный к старой религии», поддержал Марию. Та, придя к власти, назначила его комендантом Тауэра. Бриджес принял активное участие в борьбе с мятежом сэра Томаса Уайатта в феврале 1554 года: в частности, когда повстанцы стояли на южном берегу Темзы, он, не дождавшись приказа королевы, самовольно открыл по ним огонь из тауэрских пушек. Люди Уайатта были вынуждены отступить, двинулись на Лондон кружным путём и вскоре были разбиты.

Томас Уайатт 8 февраля того же года стал узником Тауэра, и Бриджес обошёлся с ним весьма сурово. В этой крепости при сэре Джоне находилась и Джейн Грей. Известно, что жила она в доме коменданта, а перед выходом к месту казни 12 февраля 1554 года передала Бриджесу свой молитвенник с посвящением, заканчивавшимся словами: «Как сказал Проповедник, время рождаться, и время умирать, и день смерти лучше дня рождения. Ваш друг, знает Бог, Джейн Дадли». В марте того же года в тюрьме оказалась единокровная сестра Марии, принцесса Елизавета (впоследствии королева Елизавета I); по отношению к ней комендант оказался очень снисходителен, и это даже вызвало подозрения, так что вскоре принцесса покинула Тауэр. Тем не менее королева Мария высоко оценила службу лорда Джона. В апреле 1554 года он получил замок Садли и титул барона Чандос из Садли. Новый лорд регулярно участвовал в работе парламента в 1554—1555 годах. 12 апреля 1557 года он умер в Садли и был похоронен, согласно завещанию, в местной церкви.

Семья 
Джон Бриджес был женат на Элизабет Грей, дочери Эдмунда Грея, 9-го барона Грея из Уилтона, и Флоренс Гастингс. В этом браке родились:

 Элизабет (1515—1557), жена Джона Траси;
 Мэри (1519—1606), жена Джорджа Трокмортона;
 Эдмунд, 2-й барон Чандос (1522—1572/73);
 Жиль (1524—1532);
 Кэтрин (1524—1566), жена Эдварда Саттона, 4-го барона Дадли.
 Чарльз (1528—1619);
 Стефан (1530 — ?);
 Ричард (1532—1592);
 Энтони (1532—1584);
 Фрэнсис (1533—1559);
 Генри (1534—1615).

Предки 

</center>

В культуре 
Джон Бриджес изображён на картине Поля Делароша «Казнь Джейн Грей». Здесь он помогает осуждённой, глаза которой уже завязаны, найти плаху. Сюжет картины основан на историческом материале: согласно ряду источников, Джейн, когда ей завязали глаза, повторяла один и тот же вопрос: «Что теперь делать? Где она [плаха]?». Однако в действительности помог ей не комендант Тауэра, а какой-то человек из толпы.

Сэр Джон стал эпизодическим персонажем нескольких фильмов, посвящённых биографиям Джейн Грей и Елизаветы I. В фильме «Леди Джейн» (1986) его играет Джосс Экленд, в фильме «Королева-девственница» (2005) — Тони Гилфойл.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Английские рыцари
Члены парламента Англии (до 1707)
Участники англо-французских войн XVI века
Бароны Чандос
Бароны Англии XVI века
Бриджесы
Констебли Тауэра
Главные шерифы Уилтшира